iSport International — британская автогоночная команда принимающая участие в GP2 и GP2 Asia, официальными сериями поддержки Формулы-1.

Обзор 

iSport International была основана в 2004 году для участия в новой серии поддержки Формулы-1 GP2 после завершения существования серии Ф3000. Команда состояла по большей части из бывшей команды Petrobras Junior F3000, которая победила в 2000 году вместе с Бруно Хуанкейро. Команда базируется в Карлтон Род рядом с Норидж, Англия. 

Джонатан Уильямс, сын основателя Williams Сэра Фрэнка Уильямса является советником команды.

История 

Первый сезон в GP2 за iSport выступали Скотт Спид и Кан Артам под номерами 1 и 2. Они были быстры, но ни разу не побеждали в гонке. Команда завершила сезон на четвёртом месте.

В 2006 американец попал в Формулу-1 за команду Toro Rosso, и места в iSport'е заняли Эрнесто Висо и Тристан Гоменди, которого заменил Тимо Глок по ходу сезона. Висо заработал первых две победы для команды, Глок также выиграл в двух гонках, обеспечив для команды третье место. 

Тимо Глок остался в 2007 и пригласили в команду победителя гонки в 2006 Андреаса Цубера. Тимо Глок выиграл чемпионат в конце сезона в Валенсии после продолжительной борьбы с Лукасом ди Грасси. Команда победила в командном зачёте.

Глок попал в Формулу-1 вместе с Toyota, а Цубер перешёл в Piquet Sport на сезон 2008 года, iSport полностью обновил пилотов, ими стали Бруно Сенна (племянник трёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Айртона Сенны) и Карун Чандхок. Эти же пилоты приняли участие в GP2 Asia.

Результаты 

Легенда:
 ЛЗ = Личный Зачёт.
 КЗ = Командный Зачёт.

Ссылки 
 Официальный сайт iSport International

Автогоночные команды Великобритании
Команды GP2